

Sigle 
 Fluorangiografia – esame diagnostico utilizzato in oftalmologia
 Forces armées de Guyane – forze armate della Guiana, parte dell'Armée de terre
 Fuerza Aérea Guatemalteca – aeronautica militare guatemalteca
 Fuerzas Armadas Guanches – braccio militare del Movimento per l'Autodeterminazione e l'Indipendenza dell'Arcipelago Canario

Aziende 
 Edizioni FAG – casa editrice italiana

Codici 
 FAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fagurholsmyri (Islanda)
 fag – codice ISO 639-3 della lingua finongan

Pagine correlate 
 Faggot